Сан Мартин Идалго има више значења:

 Општина Сан Мартин Идалго (Халиско), општина у савезној држави Халиско у Мексику
 Сан Мартин Идалго (Сан Мартин Идалго, Халиско), насеље у савезној држави Халиско у Мексику